Il doppio del torneo di tennis Bangkok Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Tramacchi e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Gábor Köves e Attila Sávolt 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  André Sá (primo turno)
 Álex López Morón /  Alberto Martín (primo turno)

 Oleg Ogorodov /  Maurice Ruah (semifinali)
 Neville Godwin /  Myles Wakefield (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangkok Challenger 1998